Bytyqi ist der Familienname folgender Personen:
 Arber Bytyqi (* 2003), albanischer Fußballspieler
 Enis Bytyqi (* 1997), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
 Hysen Bytyqi (* 1968), kosovarischer Agrarwissenschaftler der Nutztierwissenschaften
 Meriton Bytyqi (* 1996), Schweizer Fußballspieler
 Sinan Bytyqi (* 1995), kosovarischer Fußballspieler
 Valmir Bytyqi (* 1982), kosovarischer Fußballspieler
 Zymer Bytyqi (* 1996), norwegischer Fußballspieler